Amero puede referirse a:

 la Unión monetaria de América del Norte;
 el nombre común de la planta Salvia sclarea; o
 en Colombia, la hoja de maíz.